Storholmen (Nederlands: groot rotsig eiland) kan betrekking hebben op:
Storholmen (Kalixrivier); een Zweeds eiland in de Kalixrivier
Storholmen (Rånerivier); idem in de Råneälven
Storholmen (Rensundet); idem in het Rensundet 
Storholmen, een schiereiland in Fällträsket